Субребо́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Ліможа, 24 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 129,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Субребост на сайті французького Національного інституту географії
 Субребост на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Субребост на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Субребост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Субребост на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез